Ел Пинолиљо има више значења:

 Ел Пинолиљо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пинолиљо, Леонардо Фернандез Ернандез (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пинолиљо, Рубен Фернандез Ернандез (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пинолиљо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пинолиљо, Ел Гавилан (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пинолиљо, Мансиља (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пинолиљо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пинолиљо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пинолиљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пинолиљо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пинолиљо (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пинолиљо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику